Hans Morgenthau
 Henry Morgenthau
 Henry Morgenthau Sr.
 Henry Morgenthau Jr.

 Piano Morgenthau